Australian Open 2006 byl 94. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 16. až 29. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Rus Marat Safin a Američanka Serena Williamsová. Celková návštěvnost činila 550 550 diváků

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální web turnaje

 
Tenis v Austrálii v roce 2006